Dael bezeichnet:
 Dael (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht
 die syrische Stadt Da'el in einer anderen Schreibweise

Dael ist der Familienname folgender Personen:
 Ben van Dael (* 1965), niederländischer Fußballtrainer
 Jan Frans van Dael (1764–1840), flämischer Blumen- und Früchtemaler
 Jelle van Dael (* 1990), belgische Sängerin und Moderatorin
 Lucy van Dael (* 1946), niederländische Violinistin
 Raul Dael (* 1966), philippinischer Geistlicher, Bischof von Tandag

Siehe auch:
 Dal
 Daal
 Dahl